Le Kassagi, navire de guerre (croiseur de protection) japonais ayant participé à la bataille de la mer Jaune (1904). 
 Henri Kassagi (1932-1997) ou simplement « Kassagi », prestidigitateur, peintre, acteur et auteur franco-tunisien.